San Biagio steht für:

 San Biagio, eine Kirche am Campo San Biagio im venezianischen Sestiere Castello
 San Biagio dell’Anello, ehemalige Titelkirche
 San Biagio di Callalta, norditalienische Gemeinde in der Provinz Treviso in Venetien
 San Biagio della Cima, norditalienische Gemeinde in der Region Ligurien
 San Biagio della Pagnotta, kleine Kirche in Rom 
 San Biagio del Cornetto, Stadt in der italienischen Region Umbrien zur Provinz Perugia
 San Biagio Platani, Stadt im Freien Gemeindekonsortium Agrigent in der Region Sizilien
 San Biagio Saracinisco, Gemeinde in der Provinz Frosinone in der italienischen Region Latium
 Isola di San Biagio, eine Insel im norditalienischen Gardasee